A De La Soul Is Dead a De La Soul hiphop-együttes 1991 május 13-án megjelent 2. stúdióalbuma, melynek producere Prince Paul volt. Az első stúdióalbum a 3 Feet High and Rising című első albumot a kritikusok kedvezően ihlették. A 2. album a 100 legjobb rap albumok listáján is szerepel. Többen úgy ítélik meg, hogy az egyik legjobb hiphopalbum a 90-es évekből. A Rolling Stone a 87. helyre sorolta az albumot, míg a Pitchork Media a 63. helyre.

Az albumról 3 kislemez jelent meg 7" 12" bakeliten, és Maxi CD-n.

Megjelenések 
2LP Egyesült Államok TB 1029 
CD Franciaország  FNAC Music 662 111

Intro	2:14
Oodles Of O's	3:32
Talkin' Bout Hey Love	2:27
Pease Porridge	5:01
Skit 1	0:25
Johnny's Dead AKA Vincent Mason (Live From The BK Lounge)	1:56
A Roller Skating Jam Named "Saturdays"	4:02
WRMS' Dedication To The Bitty	0:46
Bitties In The BK Lounge	5:39
Skit 2	0:30
My Brother's A Basehead	4:20
Let, Let Me In	3:25
Afro Connections At A Hi 5 (In The Eyes Of The Hoodlum)	4:03
Rap De Rap Show	2:19
Millie Pulled A Pistol On Santa	4:09
Who Do U Worship?	1:59
Skit 3	0:33
Kicked Out The House	1:55
Pass The Plugs	3:29
Not Over Till The Fat Lady Plays The Demo	1:29
Ring Ring Ring (Ha Ha Hey)	5:05
WRMS: Cat's In Control	0:33
Skit 4	0:12
Shwingalokate	4:13
Fanatic Of The B Word	4:09
Keepin' The Faith	4:44
Skit 5	0:32

Zenei alapok 
Az album dalainak felhasznált zenei alapjai

Intro
"Five Star Final" and "A Question of Honor" by Arthur Korb

Oodles of O's
"Walking to War" by War
"Diamonds on My Windshield" by Tom Waits
"Hihache" by Lafayette Afro Rock Band
"Funky Drummer" by James Brown

Talkin' Bout Hey Love
"The Easiest Way to Fall" by Freda Payne
"Hey, Love" by Stevie Wonder
"Les Oubliettes" by Serge Gainsbourg
"Flamingo" by Herb Alpert & the Tijuana Brass

Pease Porridge
"Black-Eyed Susan Brown" by Brother Bones
"Pease Porridge Hot" and "Finger Fun" by Harrell & Sharron Lucky
"Make It Funky" by James Brown

A Roller Skating Jam Named "Saturdays"
"I Got My Mind Made Up (You Can Get It Girl)" by Instant Funk
"Ebony Jam" by Tower of Power
"Evil Vibrations" by Mighty Ryeders
"Good Times" by Chic
"Grease" by Frankie Valli
"Light My Fire" by Young-Holt Unlimited

WRMS's Dedication to the Bitty
"In All My Wildest Dreams" by Joe Sample
"The Breakdown (Pt. II)" by Rufus Thomas

Bitties in the BK Lounge
"No Frills" by Taana Gardner
"Dancing Machine" by The Jackson 5
"It's Your Thing" by Lou Donaldson

Skit 2
"A Question of Honor" by Arthur Korb

My Brother's a Basehead
"Game of Love" by Wayne Fontana & the Mindbenders
"Touch Me" by The Doors
"Hang on Sloopy" by The McCoys

Let, Let Me In
"Twine Time" by Alvin Cash & the Crawlers 
"At My Front Door" by The El Dorados
"Tramp" by Lowell Fulsom
"I'll Be Doggone" by Instant Funk
"A Question of Honor" by Arthur Korb
"Quacking, Quaking, and Shaking It and That's No Faking It" from The Fat Albert Halloween Special

Afro Connections at a Hi 5 (In the Eyes of a Hoodlum)
"A Question of Honor" by Arthur Korb
"For Goodness Sakes, Look at Those Cakes" by James Brown
"And That's Saying a Lot" by Chuck Jackson

Rap De Rap Show
"If It Don't Fit, Don't Force It" by Kellee Patterson

Millie Pulled a Pistol on Santa
"Synthetic Substitution" by Melvin Bliss
"Mommy, What's a Funkadelic?" and "I'll Stay" by Funkadelic

Who Do U Worship?
"Anyway" by Genesis
"Johnny the Fox Meets Jimmy the Weed" by Thin Lizzy

Skit 3
"A Question of Honor" by Arthur Korb

Pass the Plugs
"Oops, Here I Go Again" by Edna Wright
"Magic Mountain" by Eric Burdon & War
"Flash Light" by Parliament

Not Over Till the Fat Lady Plays the Demo
"En Melody" by Serge Gainsbourg
"Mr. Cab Driver" by Lenny Kravitz

Ring Ring Ring (Ha Ha Hey)
"Beat" by Lou Johnson
"Impeach the President" by The Honey Drippers
"Help Is on the Way" by The Whatnauts
"Act Like You Know" by Fat Larry's Band

WRMS: Cat's in Control
"In All My Wildest Dreams" by Joe Sample

Skit 4
"A Question of Honor" by Arthur Korb

Shwingalokate
"Mr. Groove" by One Way
"Placebo Syndrome" and "Flash Light" by Parliament

Fanatic of the B-Word
"That's No Lie" by White Lightning
"Get Out of My Life, Woman" by Lee Dorsey

Keepin' the Faith
"Sign of the Times" by Bob James 
"Walk This Way" by Aerosmith 
"Just a Touch of Love" by Slave 
"The Champ" by The Mohawks 
"Could You Be Loved" by Bob Marley & the Wailers
"Johnny the Fox Meets Jimmy the Weed" by Thin Lizzy 
"Nice and Easy" by Susan Cadogan

Skit 5
"A Question of Honor" by Arthur Korb

Jegyzetek 

1991 nagylemezei
De La Soul-albumok
Minden idők 500 legjobb albuma (Rolling Stone magazin)
Hiphopalbumok
Minden idők 200 legjobb hiphopalbuma (Rolling Stone magazin)